Guillaume Le Rouge désigne deux personnages de la Renaissance.

Guillaume Le Rouge (musicien) (vers 1385-vers 1450), compositeur français
Guillaume Le Rouge (imprimeur), imprimeur français du XVe siècle